La Coppa delle Coppe 1974-1975 è stata la 15ª edizione della competizione calcistica europea Coppa delle Coppe UEFA. Venne vinta dalla  nella finale vinta contro il Ferencváros.

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1974-1975
 Supercoppa UEFA 1975
 Coppa UEFA 1974-1975

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
1975